Dit is een lijst van planetoïden 6601-6700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6601) - || 1988 XK1 || 7 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6602) Gilclark || 1989 EC || 4 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (6603) Marycragg || 1990 KG || 19 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (6604) Ilias || 1990 QE8 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (6605) - || 1990 SM9 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (6606) Makino || 1990 UF || 16 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (6607) Matsushima || 1991 UL2 || 29 oktober 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6608) - || 1991 VC4 || 2 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (6609) - || 1992 BN || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6610) - || 1993 BL3 || 28 januari 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6611) - || 1993 VW || 9 november 1993 || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (6612) Hachioji || 1994 EM1 || 10 maart 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6613) Williamcarl || 1994 LK || 2 juni 1994 || C. W. Hergenrother
|-
| (6614) Antisthenes || 6530 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6615) Plutarchos || 9512 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6616) Plotinos || 1175 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6617) Boethius || 2218 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6618) - || 1936 SO || 16 september 1936 || C. W. Tombaugh
|-
| (6619) Kolya || 1973 SS4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (6620) Peregrina || 1973 UC || 25 oktober 1973 || P. Wild
|-
| (6621) Timchuk || 1975 VN5 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (6622) Matvienko || 1978 RG1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6623) - || 1979 MY2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6624) - || 1980 SG || 16 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (6625) - || 1981 EX41 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6626) - || 1981 EZ46 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6627) - || 1981 FT || 27 maart 1981 || Z. Vávrová
|-
| (6628) Dondelia || 1981 WA1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (6629) Kurtz || 1982 UP || 17 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (6630) Skepticus || 1982 VA1 || 15 november 1982 || E. Bowell
|-
| (6631) Pyatnitskij || 1983 RQ4 || 4 september 1983 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6632) Scoon || 1984 UX1 || 29 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (6633) - || 1986 TR4 || 11 oktober 1986 || P. Jensen
|-
| (6634) - || 1987 KB || 23 mei 1987 || Campinas
|-
| (6635) Zuber || 1987 SH3 || 26 september 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6636) - || 1988 RK8 || 11 september 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| (6637) Inoue || 1988 XZ || 3 december 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6638) - || 1989 CA || 2 februari 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6639) - || 1989 SO8 || 25 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (6640) Falorni || 1990 DL || 24 februari 1990 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6641) Bobross || 1990 OK2 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6642) - || 1990 UE3 || 26 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (6643) Morikubo || 1990 VZ || 7 november 1990 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6644) Jugaku || 1991 AA || 5 januari 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (6645) Arcetri || 1991 AR1 || 11 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (6646) Churanta || 1991 CA3 || 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (6647) Josse || 1991 GG5 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (6648) - || 1991 PM11 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6649) Yokotatakao || 1991 RN || 5 september 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6650) Morimoto || 1991 RS1 || 7 september 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6651) - || 1991 RV9 || 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (6652) - || 1991 SJ1 || 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (6653) Feininger || 1991 XR1 || 10 december 1991 || F. Börngen
|-
| (6654) Luleå || 1992 DT6 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (6655) Nagahama || 1992 EL1 || 8 maart 1992 || A. Sugie
|-
| (6656) Yokota || 1992 FF || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6657) Otukyo || 1992 WY || 17 november 1992 || A. Sugie
|-
| (6658) Akiraabe || 1992 WT2 || 18 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6659) - || 1992 YN || 24 december 1992 || T. Urata
|-
| (6660) Matsumoto || 1993 BC || 16 januari 1993 || T. Seki
|-
| (6661) Ikemura || 1993 BO || 17 januari 1993 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (6662) - || 1993 BP13 || 22 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6663) Tatebayashi || 1993 CC || 12 februari 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6664) Tennyo || 1993 CK || 14 februari 1993 || T. Kobayashi
|-
| (6665) Kagawa || 1993 CN || 14 februari 1993 || T. Urata
|-
| (6666) Frö || 1993 FG20 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (6667) Sannaimura || 1994 EK2 || 14 maart 1994 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6668) - || 1994 GY8 || 11 april 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6669) Obi || 1994 JA1 || 5 mei 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6670) Wallach || 1994 LL1 || 4 juni 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (6671) - || 1994 NC1 || 5 juli 1994 || E. F. Helin
|-
| (6672) Corot || 1213 T-1 || 24 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6673) Degas || 2246 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6674) Cézanne || 4272 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6675) Sisley || 1493 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6676) Monet || 2083 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6677) Renoir || 3045 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6678) Seurat || 3422 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6679) Gurzhij || 1969 UP1 || 16 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (6680) - || 1970 WD || 24 november 1970 || L. Kohoutek
|-
| (6681) Prokopovich || 1972 RU3 || 6 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6682) Makarij || 1973 ST3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6683) Karachentsov || 1976 GQ2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6684) Volodshevchenko || 1977 QU || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (6685) Boitsov || 1978 QG2 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6686) Hernius || 1979 QC2 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (6687) Lahulla || 1980 FN1 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (6688) Donmccarthy || 1981 ER17 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6689) - || 1981 EQ24 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6690) Messick || 1981 SY1 || 25 september 1981 || B. A. Skiff
|-
| (6691) - || 1984 DX || 26 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (6692) - || 1985 HL || 18 april 1985 || Z. Vávrová
|-
| (6693) - || 1986 CC2 || 12 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (6694) - || 1986 PF || 4 augustus 1986 || INAS
|-
| (6695) Barrettduff || 1986 PD1 || 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (6696) Eubanks || 1986 RC1 || 1 september 1986 || Oak Ridge Observatory
|-
| (6697) Celentano || 1987 HM1 || 24 april 1987 || Z. Vávrová
|-
| (6698) Malhotra || 1987 SL1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6699) Igaueno || 1987 YK || 19 december 1987 || T. Seki
|-
| (6700) Kubišová || 1988 AO1 || 12 januari 1988 || Z. Vávrová|}

Planetoïdenlijsten